Conduit шостий студійний альбом уельської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 28 січня 2013 року.

Треклист 
 Spine - 2:24
 Conduit - 2:19
 The Distance - 2:28
 Best Friends and Hospital Beds - 2:47
 Nails - 2:59
 Death Comes to Us All - 3:17
 Travelled - 2:11
 Grey - 2:15
 Sun-Less - 2:30
 Elements - 2:47
 High Castles - 3:37

Джерела 
 Conduit  Allmusic
 Conduit  last.fm

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend